Magyarország a bukaresti Romexpo Kiállítási Centrumban megrendezett 2011-es aerobik-Európa-bajnokság egyik részt vevő nemzete volt. Az ország a Európa-bajnokságon 31 sportolóval képviseltette magát.

Magyar résztvevők

Eredmények

Felnőtt

Utánpótlás

Források

További információk 
 7th Aerobic Gymnastics European Championship

Magyarország sportélete
2011 a sportban